Iwanowitsch (Patronym zu „Iwan“) ist der Name folgender Personen:

 Feodor Iwanowitsch Kalmück (um 1765–1832), russisch-deutscher Maler und Kupferstecher

 Oleg Iwanowitsch († 1402), Großfürst von Rjasan (ab 1351)
 Simeon Iwanowitsch (1316–1353), Fürst von Moskau und Großfürst von Wladimir

Ivanovitch ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Ivanovitch (* 1968), rumänischer Pianist

Siehe auch:
 Ivanović